Otiorhynchus pauxillus — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 3—4,3 мм. Имеет бурый или чёрно-бурый окрас. Верхняя часть частично покрыта светлыми слитыми чешуйками. Головотрубка параллельносторонняя, очень короткая. Ширина переднего конца больше её длины. Бёдра с двухвершинным зубцом.

Экология 
Обитает в лесах, живя в лесной подстилке.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1847 году